Сатерн, также встречается написание Саузерн, Саутерн и Садерн () — английская фамилия:

Носители 
 Сатерн, Артур (1883—1940) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Сатерн, Кит (род. 1981) — английский защитник, выступающий за «Шрусбери Таун».
 Саутерн, Клара (1861—1940) — австралийская художница.
 Саузерн, Лорен (род. 1995) — канадская ультраправая политическая активистка, видеоблогер, режиссёр документальных фильмов.
 Саутерн, Ричард (1912—2001) — британский историк, медиевист.
 Саузерн, Терри (1924—1995) — американский писатель-битник, публицист, сценарист и преподаватель университета.
 Саузерн, Эдвин (род. 1938) — английский молекулярный биолог.

См. также 
 Саузерн-блот — метод, применяемый в молекулярной биологии для выявления определённой последовательности ДНК в образце.
 Сатерн-авеню — открытая наземная станция Вашингтонгского метро на Зелёной линии.
 Сатерн-рок — поджанр рок-музыки, возникший на юге США, был популярен в 1970-х.
 Саутерн Кингз — южноафриканский регбийный клуб.
 Саутерн-Хайлендс — провинция Папуа — Новой Гвинеи.